Выборы в Антигуа и Барбуде проходят в рамках парламентской демократии.

Избирательная система 
Закон о выборах в стране был принят 31 октября 1975 года, и в последний раз в него вносились поправки в 2002 году. За выборами наблюдает Управление по надзору за выборами и Избирательная комиссия, которая была создана в 2002 году. Избирательная комиссия состоит из пяти членов, назначаемых генерал-губернатором: три, включая председателя комиссии, назначаются им по рекомендации премьер-министра и два — по рекомендации лидера парламентской Оппозиции.

Палата представителей 
Палата представителей состоит из 17 избранных и двух неизбираемых (ex officio) членов, генерального прокурора и спикера. Выборы в палату проводятся каждые пять лет, но в случае роспуска парламента премьер-министром могут быть проведены досрочные выборы. Дополнительные выборы должны быть проведены в течение 120 дней после того, как освободится депутатское место.

Члены Палаты представителей избираются в одномандатных округах. Избирательным правом обладают граждане Антигуа и Барбуды и граждане стран Содружества наций, которые проживали в стране не менее трёх и не менее месяца до даты голосования в данном избирательном округе, достигшие 18 лет.

Кандидаты должны быть не моложе 21 года, граждане страны и проживать в стране не менее года до выборов. Они также должны уметь говорить и (кроме слепых) уметь читать по-английски с «достаточным уровнем владения». Не имеют права избираться следующие категории: лица с двойным гражданством, лица с непогашенным банкротством, те, кто находился в заключении более года или совершил избирательные правонарушения в течение предыдущих десяти лет, сумасшедшие, а также приговорённые к смертной казни.

Сенат 
Сенат состоит из 17 членов, назначаемых генерал-губернатором: одиннадцать по рекомендации премьер-министра, четыре по рекомендации лидера парламентской Оппозиции, один по рекомендации Совета Барбуды и один по усмотрению генерал-губернатора.

История выборов 
Всеобщее избирательное право было введено в стране в 1951 году, хотя в 1950-х годах для голосования было зарегистрировано менее 20 % населения. Первые выборы, проведённые в рамках этой системы, привели к победе Лейбористской партией, которая получила все 8 мест парламента того времени. Лейбористы доминировала в политике Антигуа, выиграв все места на выборах 1956, 1960 и 1965 годов. В этот период явка избирателей оставалась низкой, упав до 38 % на выборах 1960 года. Хотя они потерпели поражение от Прогрессивного рабочего движения в 1971 году, партия вернула себе власть в 1976 году и оставалась правящей партией до 2004 года под руководством Вира Берда, а затем его сына Лестера Бёрда. В этот период выборы не считались ни свободными, ни справедливыми. После смены лидера Лейбористской партии перед выборами 1994 года Лестер Бёрд обещал бороться с коррупцией. Однако выборы 1994 года остались несвободными, без гарантии тайного голосования, без регистрации избирателей и открытыми для злоупотреблений. Продолжающиеся нарушения на выборах 1999 года были отмечены группой наблюдателей Содружества, которая рекомендовала создать независимую Избирательную комиссию и круглогодичную регистрацию для участия в выборах. Комиссия была создана в 2001 году, и второй период господства Лейбористской партии закончился поражением на выборах 2004 года и приходом к власти Объединённой прогрессивной партии, которая обеспечила себе победу и на следующих выборах 2009 года. Однако на всеобщих выборах 2014 года Лейбористская партия получила 14 из 17 мест, в то время как правящая ОПП получила лишь три места. На выборах 2018 года, лейбористы вновь получили большинство депутатских мест.

Примечания

Ссылки 
 Antigua Elections website
 Antigua and Barbuda. Political Database of the Americas